CSV, sigle composé des trois lettres C, S et V, peut faire référence à : 
 , un format informatique ;
 Clercs de Saint-Viateur, un ordre religieux ;
 , un parti politique luxembourgeois ;
 Conseil scolaire de Vancouver ;
Coulée sous vide, procédé de mise en forme des matériaux.

CSV est un code qui peut faire référence à : 
 , dans le Tennessee, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.